Kraft Dinner est un produit de Kraft Foods.
 Le TV dinner est un produit alimentaire inventé par Gerry Thomas en 1954.
 The Man Who Came to Dinner est un film réalisé par Bill Persky en 1972.
 The Thief Who Came to Dinner est un film réalisé par Bud Yorkin en 1973.
 My Dinner with Andre est un film de 1981 réalisé par Louis Malle. 
 .